КОІ-8 (код обміну інформацією, 8 бітів; ) — восьмибітова ASCII-сумісна кодова таблиця, розроблена для кодування букв кириличних алфавітів.

Існує також семибітова версія кодування, не повністю сумісна з ASCII — КОІ-7. КОІ-7 і КОІ-8 описані в ГОСТ 19768-74 (зараз нечинний).

Ідея 
Розробники КОІ-8 помістили символи російського алфавіту у верхній частині кодової таблиці таким чином, що позиції кириличних символів відповідають їхнім фонетичним аналогам в англійському алфавіті, в нижній частині таблиці. Це означає, що якщо в тексті, закодованому КОІ-8, прибрати восьмий біт кожного символу, то вийде прочитний текст, хоча й записаний латинськими символами. Наприклад, слова «Русский Текст» перетворяться на «rUSSKIJ tEKST». Як наслідок, символи кирилиці в таблиці виявилися розташованими не в алфавітному порядку.

Існує декілька варіантів кодування КОІ-8 для різних кириличних алфавітів. Російський алфавіт описується в кодуванні KOI8-R, український — у KOI8-U. KOI8-R став фактично стандартом для російської кирилиці в юнікс-подібних операційних системах і електронній пошті.

Андрій Чернов створив документ RFC 1489 («Registration of а Cyrillic Character Set»), який, проте, не належить до категорії RFC-стандартів. Існує RFC 2319 на KOI8-U.

RFC-2319. Стандарт кодування  української мови сформований у RFC.
Створено ініціативною групою   -  Павло Гульчук, Юрко Демченко, Євген Шерстобітов, Борис Мостовий, Ігор Романенко, Олександр Єременко, Андрій Стесін.

За набором символів KOI8-R відповідає одному з варіантів альтернативного кодування. Стандарт RFC 1489 також стверджує наявність графічних символів «рамок» (псевдографіки), проте ця вимога виконується досить рідко.

Нижня частина таблиці кодування (латиниця) повністю відповідає кодуванню ASCII.

Кодування KOI8-R (російське)

Інші варіанти 
показані лише неоднакові рядки таблиць, оскільки решта збігається

Кодування KOI8-U (українське)

Кодування KOI8-RU (російсько-українсько-білоруське)

Кодування KOI8-C (кавказьке)

Кодування KOI8-T (таджицьке)

Кодування KOI8-O, KOI8-C (старослов'янська орфографія)

Кодування ISO-IR-111, koi8-e

Кодування KOI8-Unified, koi8-f

Некириличні варіанти KOI-8 
В деяких країнах РЕВ були створені модифікації КОІ-8 для національних варіантів латиниці. Базова ідея була та ж сама : при «зрізанні» восьмого біта текст мав лишатися більш-менш зрозумілим. Наприклад, в чеському варіанті КОІ-8 букви Čč повинні перетворюватися на cC, Žž — на zZ тощо. В наш час ці кодування не використовуються.

Див. також 
Розкладка клавіатури

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт кодування КОІ-8 
 RFC 1489
 RFC 2319

Кодування символів